DIN 471 er en DIN-Standart for en låsering.

Kilde  
http://bolte.dk/laaseringe-din-471/ 
DIN-standarder